Горбацький Віталій Герасимович — радянський астроном.
 Ґедеон (Горбацький) — василіянин, єпископ Пінської єпархії Руської Унійної Церкви, єпископ-помічник Київського унійного митрополита.
 Горбацький Ігор Миколайович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Йоаким (Горбацький) — василіянин, єпископ Пінської єпархії Руської Унійної Церкви. Рідний брат Ґедеона.
 Йосиф Кононович-Горбацький — вчений, філософ, єпископ Мстиславський, Оршанський і Могильовський, ректор Києво-Могилянської академії.

Див. також 
 Дашкевич-Горбацький

Примітки